

Geografia

Austria 
 Schwarzach – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Schwarzach – torrente nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Schwarzach im Pongau – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)

Germania

Comuni 
 Oberschwarzach – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Schwarzach – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Schwarzach – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Schwarzach am Main – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Schwarzach bei Nabburg – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Münsterschwarzach – ex comune ora frazione di Schwarzach am Main, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Schwarzach – frazione di Mainleus, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Schwarzach – frazione di Pyrbaum, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Schwarzach – ex comune ora frazione di Rheinmünster, comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Schwarzach – ex comune ora frazione di Schwabach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schwarzach – frazione di Stadlern, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Unterschwarzach – ex comune ora frazione di Bad Wurzach, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Repubblica Ceca 
 Schwarzach – antico nome tedesco di Švarcava, frazione del comune di Rybník nel distretto di Domažlice (Plzeň)

Svizzera 
 Schwarzach – antica frazione, ora disabitata, nel territorio di Schlatt, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)